Castle Hill ist der Name folgender geographischen Objekte:

in Australien:
 Castle Hill (New South Wales), Vorort von Sydney
 Castle Hill (Queensland)

in Großbritannien:
 Castle Hill (Brighton) nahe Brighton, East Sussex
 Castle Hill (Cambridge), Hügel in Cambridge
 Castlehill (Dumbarton)
 Castlehill (Edinburgh)
 Castle Hill (Filleigh), Landhaus in Devon
 Castle Hill (Folkestone), Hügel in den North Downs nahe Folkestone, Kent
 Castle Hill (Greater Manchester), England
 Castle Hill (Huddersfield) in West Yorkshire, England
 Castle Hill (Borough of Ipswich), Suffolk, England
 Castle Hill (Kent)
 Castle Hill (Mere) in England
 Castle Hill (Moorfoot Hills), Scottish Borders, Schottland
 Castle Hill (Oxfordshire), Teil von Wittenham Clumps
 Castle Hill (Thetford), Befestigungsanlage in Thetford, Norfolk
 Castle Hill (Torrington), Befestigungsanlage in Devon
 Castle Hill (Wealden), East Sussex
 Castle Hill (Worcestershire)
 Great Ashfield Castle, Suffolk

in den Vereinigten Staaten:
 Castle Hills (Texas) 
 Castle Hill (Maine)
 Castle Hill (New York), Wohngebiet in der Bronx, New York City
 Castle Hill (Virginia), Albemarle County, Virginia
 Castle Hill (Ipswich, Massachusetts), historisches Haus in Ipswich
 Castle Hill Inn & Resort, historisches Gasthaus und Leuchtturm in Newport, Rhode Island
 Castle Hill (Sitka), archäologische Fundstätte in Sitka, Alaska

in anderen Staaten:
 Castle Hill (Neuseeland), Ort in Neuseeland
 Castle Hill (Berg), Berg in Neuseeland
 Castle Hill (Newfundland)
 Castle Hill (Mount-Kenya-Massiv), Gipfel im Mount-Kenya-Massiv
 Wedge Tombs von Castlehill in Irland

Siehe auch:
 Castlehill
 Aufstand von Castle Hill in Australien (1804)
 Kleinkastell Castle Hill